Julius Andrássy (ungarisch Gyula Andrássy) ist der Name folgender Personen:

* Gyula Andrássy (1823–1890), ungarischer Politiker
 Gyula Andrássy der Jüngere (1860–1929), ungarischer Politiker